

Santé
Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, ancien nom de l’Agence européenne des médicaments (EMA)

Statistiques et économie

 On parle de « zone EMEA » pour désigner l'Europe, le Moyen-Orient (Middle East) et l'Afrique

Sigle de 4 caractères